

Brasil 
Linha 5 do Metrô de São Paulo

Mundo 
Linha 5 do Metropolitano de Paris
Linha 5 (Metro de Barcelona)
Linha 5 (Metro de Madrid) 
Linha 5 (Metro de São Petersburgo) 
Linha 5 do Metrô de Santiago

Ver também

Desambiguações de transporte